Charlène Guignard (1989) – danzatrice su ghiaccio francese naturalizzata italiana
 Christelle Guignard (1962) – ex sciatrice alpina francese

Pagine correlate
Guignard de Saint-Priest